Wartość średnia (oczekiwana)
 Wartość średnia (przebiegu czasowego)